HMS Warspite je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Warspite (1884) 
 HMS Warspite (1913) 
 HMS Warspite (S103) 

Warspite